Ричард Вернон Уитчер (; 10 октября 1944, Салинас, Калифорния — 22 февраля 2021, Ранчо-Кордова, там же) — профессиональный американский футболист, принимающий. Играл за клуб НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс». На студенческом уровне выступал за команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. На драфте НФЛ 1966 года был выбран в восьмом раунде.

Биография 
Ричард Уитчер родился 10 октября 1944 года в Салинасе в Калифорнии. Он окончил старшую школу города Шафтер, затем поступил в Бейкерсфилдский колледж. Во время учёбы играл в футбол, занимался плаванием. В 1964 и 1965 годах учился и играл за команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 1966 году в составе «Брюинз» стал победителем Роуз Боула.

На драфте НФЛ 1966 года Уитчер был выбран «Сан-Франциско Форти Найнерс». В составе клуба он провёл восемь сезонов, сыграв в 109 матчах и набрав 2359 ярдов с 14 тачдаунами. Лучшим в его карьере стал сезон 1967 года, в котором он набрал 705 ярдов с тремя тачдаунами.

После завершения карьеры он работал в нескольких фирмах, затем переехал в Финикс, где руководил центром YMCA.

Дик Уитчер скончался 22 февраля 2021 года в возрасте 76 лет от рака печени.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Сан-Франциско Форти Найнерс»